Litvinova ist der Familienname folgender Personen:

 Elizaveta Litvinova (1845–1919), russische Mathematikerin und Pädagogin
 Regina Litvinova (* 1979), russische Jazzpianistin